Les eleccions legislatives sueques del 1958 es van celebrar el 18 de setembre de 1958. Els més votats foren els socialdemòcrates i Tage Erlander fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 18 de setembre de 1958 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Tage Erlander
|align=right| 1.776.667
|align=right| 46,22
|align=right| 111
|align=right| +5
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Dretista(Högerpartiet)
|align=right|Jarl Hjalmarson
|align=right| 750.332
|align=right| 19,52
|align=right| 45
|align=right| +3
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular( Folkpartiet )
|align=right| Bertil Ohlin
|align=right| 700.019
|align=right| 18,21
|align=right| 38
|align=right| -20
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Günnar Hedlund
|align=right| 486.760
|align=right| 12,66
|align=right| 32
|align=right| +13
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit ComunistaKommunistiska Parti
|align=right| Hilding Hagberg
|align=right| 129.319
|align=right| 3,36
|align=right| 5
|align=right| -1
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit Socialista d'EsquerraVänstersocialistiska partiet
|align=right| Albin Ström
|align=right| 1.008
|align=right| 0,03
|align=right| -
|align=right| 
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|
|align=right| 0,02
|align=right| ?
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 77,4%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"| 3.864.252
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|231'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Sueques